Capdevielle ist der Name von

 Catherine Capdevielle (* 1938), französische Sprinterin
 Louis Capdevielle (1849–1905), französischer Maler